Fernandes est un patronyme très répandu au Portugal et au Brésil. C'est l'équivalent en  portugais des Fernández et Hernández espagnols.

Patronyme

 Álvaro Fernandes, explorateur portugais du  siècle ;
 Álvaro Fernandes, navigateur et explorateur portugais du  ;
 António Fernandes, explorateur portugais du  ;
 António Fernandes (né en 1962), joueur d'échecs portugais ;
 Bruno Fernandes (né en 1978), footballeur bissau-guinéen ;
 Bruno Fernandes (né en 1994), footballeur portugais ;
 ;
Carlos Fernandes (1978-), footballeur portugais ;
Clóvis Fernandes (1954-2015), supporter brésilien de football ;
Charlotte Fernandes (née en 1993), footballeuse française ;
 ;
Edite Fernandes (née en 1979), footballeuse portugaise ;
 Edimilson Fernandes (1996-), footballeur suisse ;
Fábio Fernandes (2002-), coureur cycliste portugais ;
Fabrice Fernandes (1979-), footballeur français ;
Fabrice Fernandes (1980-), entraîneur français de baket-ball ;
Florestan Fernandes (1920-1995), sociologue et homme politique brésilien ;
Gaspar Fernandes (v. 1565-1629), compositeur portugais de musique sacrée ;
Gedson Fernandes (1999-), footballeur portugais ;
Gelson Fernandes (1986-), footballeur suisse ;
George Fernandes (1930-2019), leader syndicaliste et homme politique indien ;
Hugo Miguel Fernandes Vieira (1976-), footballeur portugais ;
Isabel Fernandes (née en 1985), ancienne joueuse de handball angolaise ;
Janildes Fernandes (1980-), coureuse cycliste brésilienne ;
Jean-Sébastien Fernandes (né en 1970), journaliste français ;
João Fernandes Campos Café Filho (1899-1970), avocat et homme politique brésilien ;
João Fernandes Lavrador (1453-1505), explorateur portugais du  ;
Joaquim Fernandes da Silva (1926-2009), footballeur portugais ;
Jorge Miguel Moreira Larroui Fernandes (1970-), dit Jojó, footballeur mozambicain ;
Jorge Manuel Rebelo Fernandes (1976-), footballeur portugais ;
José Carlos Fernandes (né en 1964), auteur portugais de bande dessinée ;
Juliano Mineiro Fernandes (1986-), footballeur brésilien ;
Luciano Fernandes (1940-1966), footballeur portugais ;
Luís Fernandes (né en 1987), coureur cycliste portugais ;
Luís Filipe Fernandes (1979-), footballeur portugais ;
Manuel Fernandes (1986-), footballeur portugais ;
Manuel José Tavares Fernandes (1951-), footballeur portugais ;
Marcos Valério Fernandes de Souza (né en 1961), entrepreneur brésilien ;
Mário Fernandes (né en 1990), footballeur brésilo-russe ;
Maria Celestina Fernandes (née en 1945), auteure angolaise ;
Matheus Fernandes (1998-), footballeur brésilien ;
Michel Fernandes Bastos (1983-), footballeur brésilien ;
Millôr Fernandes (1923-2012), humoriste, dessinateur, écrivain et journaliste brésilien
N'Hara Fernandes (née en 2006), nageuse angolaise ;
Nicolette Fernandes (née en 1983), joueuse guyanienne de squash ;
Paula Fernandes (née en 1984), chanteuse brésilienne ;
Pedro Fernandes de Queirós (1565-1614), navigateur et un explorateur portugais ;
Ricardo Fernandes (1978-), footballeur portugais ;
Rodrigo Fernandes (2001-), footballeur portugais ;
Rodrigo Fernandes Alflen (1978-), footballeur brésilien ;
Serafim Fernandes de Araújo (1924-2019), ecclésiastique brésilien ;
Tiago Fernandes (1993-), joueur de tennis brésilien ;
Tony Fernandes (né en 1964), directeur d'écurie de formule 1 ;
Valentim Fernandes (14?-v. 1516), imprimeur et traducteur allemand ;
Vanderlei Fernandes Silva (1975-), footballeur brésilien ;
Vanessa Fernandes (née en 1985), athlète portugaise spécialiste du triathlon.
Vânia Fernandes (née en 1985), chanteuse portugaise ; 
Vasco Fernandes (1986-), footballeur portugais ;
Vitor Manuel Fernandes dos Santos, artiste portugais du XIIe siècle ;

Pseudonyme

Fernandes/burny (guitare), luthier japonais ;
Patronyme portugais
Patronyme brésilien